Лесные ду́керы или хохлатые ду́керы () — род африканских млекопитающих семейства полорогих.

Виды 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 4 вида лесных дукеров:
 
 
 
 

Ранее к лесным дукерам относили ещё более десятка видов, что делало род Cephalophus парафилетическим по отношению к Sylvicapra. В 2022 году Ева Берманн и соавторы распределили эти виды по родам Cephalophorus (около 11 видов), Cephalophula (1 вид) и Leucocephalophus (1 вид).

Филогения 
Кладограмма согласно молекулярно-генетическому анализу Берманн и соавторов (2022):

Таксоны, выделенные из состава Cephalophus в 2022 году, отмечены зелёным фоном.

Примечания 

Полорогие
Млекопитающие Африки
Роды млекопитающих